Jorge Sixto Fernández puede referirse a:

 Jorge Sixto Fernández (años 1940), militar argentino, interventor de la provincia de Mendoza durante la dictadura cívico-militar (1976-1983).
 Jorge Sixto Fernández (años 1950), militar y diplomático mexicano.